Ouelle bzw. Ouellé steht für:

 Ouellé (Elfenbeinküste), eine Stadt, Unterpräfektur und Gemeinde des Departements Ouellé in der Region Iffou, Lacs District, Elfenbeinküste 
 Rivière-Ouelle, eine Gemeinde in der Verwaltungsregion Bas-Saint-Laurent, Provinz Québec, Kanada
 Rivière Ouelle, ein Fluss in der Gemeinde Rivière-Ouelle in der Verwaltungsregion Bas-Saint-Laurent, Provinz Québec, Kanada
 Bras de la Rivière Ouelle, ein Nebenfluss des Flusses Ouelle in der Gemeinde Tourville im Regionalbezirk L’Islet, Verwaltungsregion Chaudière-Appalaches, Provinz Quebec, Kanada